Jako sídliště Sever je označováno více míst:

 Sídliště Slezské Předměstí – Sever – sídliště v Hradci Králové – Slezském Předměstí
 Pardubice-sever – sídliště v Pardubicích – Cihelně

Související články 
 Sídliště Severní Terasa – sídliště v Ústí nad Labem